Klasifikacija je podjela, razvrstavanje, razredba ljudi, predmeta, pojmova, rezultata, zgoditaka, ocjenjivanja i slično, na vrste, tipove, rodove, skupine, razrede. Klasificira se prema određenim načelima ili kriterijima (po abecedi, prema tematici ili sadržaju, kronološki i tako dalje), ovisno o predmetu i svrsi. Klasifikacija može biti:
 medicinske klasifikacije su međunarodno priznati dijagnostički sustav, objavljen od Svjetske zdravstvene organizacije.
 međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema MKB sadrži kodove za klasifikaciju bolesti i ostale znakove, simptome, abnormalnosti i tako dalje.
 Anatomsko Terapijsko Kemijska klasifikacija ili ATK klasifikacija je sustav klasifikacije lijekova kojeg propisuje Kolaborativni centar SZO za metodologiju statistike lijekova (Svjetska zdravstvena organizacija).
 knjižnična klasifikacija je sistem kodiranja i organiziranja knjižničarske građe prema temi,
 klasifikacija tla omogućuje svrstavanje tla u klasifikacione skupine, prema svojim bitnim fizikalnim parametrima.
 klasificiranje galaktika svrstavanje je galaktika u skupine na temelju raznih kriterija, najčešće oblika, ali također i drugih svojstava.
 Köppenova klasifikacija klime klasificira klimu prema 2 prevladavajuća klimatska elementa: temperaturi zraka i oborinama.
 sistematika ili biološka klasifikacija je znanstvena disciplina koja istražuje raznovrsnost organizama i njihove međusobne veze.

Izvori